Laura Pous Tió era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Paula Ormaechea ha battut in finale Renata Voráčová 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Renata Voráčová (finale)
  Karin Knapp (secondo turno)
  Dia Evtimova (ritiro)
  Anna Floris (quarti di finale)

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Leticia Costas Moreira (semifinali)
 Corinna Dentoni (secondo turno)
 Lenka Wienerová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Trofeo Magna Capitanata 2011